Supercupa Estoniei este competiția fotbalistică anuală de supercupă din Estonia, disputată între campioana din Meistriliiga și câștigătoarea Cupei Estoniei.

Finale 

✠ Echipa a câștigat la penalty.

Finale

Câștigate

Pierdute

Legături externe
Estonia Super Cup Finals, RSSSF.com

Fotbal în Estonia
Estonia